Dobeno (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Dobeno (Mengeš), een plaats in de Sloveense gemeente Mengeš